Nederlandsche Handel-Maatschappij
 Nationaal Historisch Museum (Nederland)
 Natural History Museum
 Natuurhistorisch Maandblad, het orgaan van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg